Canephora är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1822. Canephora ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Canephora